Châtillon (België), een plaatsje in het Belgisch-Luxemburgse Saint-Léger.
 Châtillon (Valle d'Aosta), een gemeente in Italië
 Châtillon (Fribourg), een gemeente in Zwitserland
 Châtillon (Jura, Zwitserland), een gemeente in Zwitserland

 Châtillon (Allier)
 Châtillon (Jura, Frankrijk)
 Châtillon (Rhône)
 Châtillon (Vienne)
 Châtillon (Hauts-de-Seine)
ook:
Châtillon-Coligny, Loiret
Châtillon-en-Bazois, Nièvre
Châtillon-en-Diois,  Drôme
Châtillon-en-Dunois, Eure-et-Loir
Châtillon-en-Michaille, Ain
Châtillon-en-Vendelais, Ille-et-Vilaine
Châtillon-Guyotte, Doubs
Châtillon-la-Borde, Seine-et-Marne
Châtillon-la-Palud, Ain
Châtillon-le-Duc, Doubs
Châtillon-le-Roi, Loiret
Châtillon-lès-Sons, Aisne
Châtillon-Saint-Jean, Drôme
Châtillon-sous-les-Côtes, Meuse
Châtillon-sur-Bar, Ardennes
Châtillon-sur-Broué, Marne
Châtillon-sur-Chalaronne, Ain
Châtillon-sur-Cher, Loir-et-Cher
Châtillon-sur-Cluses, Haute-Savoie
Châtillon-sur-Colmont, Mayenne
Châtillon-sur-Indre, Indre
Châtillon-sur-Lison, Doubs
Châtillon-sur-Loire, Loiret
Châtillon-sur-Marne, Marne
Châtillon-sur-Morin, Marne
Châtillon-sur-Oise, Aisne
Châtillon-sur-Saône, Vosges
Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or
Châtillon-sur-Thouet, Deux-Sèvres

Personen 
 Huis Châtillon
 Jacques de Châtillon, Frans aanvoerder die sneuvelde in de Guldensporenslag